Kapiza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Petrowitsch Kapiza (1931–2011), russischer Geograph und Antarktisforscher
 Fjodor Sergejewitsch Kapiza († 2017), russischer Publizist
 Pjotr Leonidowitsch Kapiza (1894–1984), russischer Physiker und Nobelpreisträger
 Sergei Petrowitsch Kapiza (1928–2012), russischer Physiker und Fernsehmoderator

Kapitsa steht für: 
 (3437) Kapitsa, Asteroid des Hauptgürtels